Роньони () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Роньони, Вирджинио (1924—2022) — итальянский политик.
 Роньони, Луиджи (1913—1986) — итальянский музыковед, педагог и режиссёр.
 Роньони, Сесилия (род. 1976) — аргентинская хоккеистка на траве, двукратный призёр летних Олимпийских игр.